Gonatotrichus är ett släkte av mångfotingar. Gonatotrichus ingår i familjen Siphonophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Gonatotrichus